Сьюзан Чани () () — американская исполнительница и композитор в стиле нью-эйдж.

Биография 
Среди всех «гранд-дам» электроники именно Сюзен Чиани добилась наибольшего признания и коммерческого успеха. На ее счету полтора десятка альбомов, четыре из которых номинировались на «Грэмми» в категории «лучший альбом в жанре new age». Однако наиболее интересен все же самый ранний период ее творчества.

Ее путь к электронике был вполне традиционным — магистерская степень по классу композиции в Беркли, увлечение генеративной музыкой, эксперименты с синтезаторами и общение с Доном Буклой. Но вот продолжение карьеры Чиани выбирает неожиданное. Вместо того чтобы тихо заниматься исследованиями на университетские гранты или в крупной корпорации, Сюзен покупает у Дона Буклы один из его модульных синтезаторов и основывает частную саунд-дизайнерскую компанию.

Чиани сочиняет музыку для рекламы (список ее клиентов выглядит весьма внушительно, от Coca-Cola до Columbia Pictures), но особенно преуспевает в звуковом оформлении видеоигр.

В семидесятые Чиани озвучивает практически всю продукцию компании Atari, которая в этот момент была лидером игровой индустрии. Поднаторев в саунд-дизайне, Сюзен подбирается и к музыкальной индустрии, но делает это через черный ход — снова в качестве саунд-дизайнера.

Чиани записывает звуковые эффекты к мегапопулярной танцевальной версии саундтрека к «Звездным войнам», которую записывает диско-продюсер Доменико Монардо, он же Meco.

Полноценная композиторская карьера Чиани начинается лишь пять лет спустя, в 1982-м, когда Сюзен выпускает свой первый и, пожалуй, лучший альбом «Seven Waves», образец мелодичной космо-электроники. Именно с этой пластинки, а также с выпущенного сравнительно недавно сборника саунд-дизайнерских работ «Lixivitation 1969—1985» и стоит начинать знакомство с ее музыкой.

Награды 

 2006 — Победитель Napster Award: MOST PLAYED SELF-PUBLISHED ARTIST, United Kingdom
 2006 — American Federation of Independent Music (Indie) Победитель — «Silver Ship»
 2001 — MacDirectory Top Ten Award in recognition of Outstanding Vision, Leadership and Performance
 2000 — National Academy of Recording Arts and Sciences Award for Excellence (Грэмми) номинант — «Turning»
 1998 — American Federation of Independent Music (Indie) Номинант — «Turning»
 1998 — American Federation of Independent Music (Indie) Номинант — «Suzanne Ciani and The Wave: LIVE!»
 1997 — Lifetime Achievement Award (Granny) by the Women in Audio Section of the Audio и Engineering Society
 1997 — National Academy of Recording Arts и Sciences Award for Excellence (Грэмми) номинант — «Pianissimo II»
 1996 — National Academy of Recording Arts и Sciences Award for Excellence (Грэмми) номинант — «Dream Suite»
 1992 — Keyboard Magazine Best New Age Keyboardist (Лучший нью-эйдж клавишник).
 1991 — National Academy of Recording Arts и Sciences Award for Excellence (Грэмми) номинант — «Hotel Luna»
 1988 — National Academy of Recording Arts и Sciences Award for Excellence (Грэмми) номинант — «Neverland»
 1987 — National Academy of Recording Arts и Sciences (New York Chapter) Most Valuable Synthesizer Player Award
 1985 — International Advertising Film Festival (Cannes) Bronze Lion Award for Excellence in Advertising

Дискография

Альбомы 

 1982 — Seven Waves (Private Music)
 1984 — The Velocity of Love (Private Music)
 1986 — Hotel Luna (Private Music)
 1988 — Neverland (Private Music)
 1989 — History of My Heart (Private Music)
 1990 — Pianissimo [live] (Private Music)
 1994 — Dream Suite (Seventh Wave)
 1996 — Pianissimo, Vol. 2 (Seventh Wave)
 1997 — Live [(Seventh Wave)] (Seventh Wave)
 1999 — Turning (Seventh Wave)
 2001 — Pianissimo, Vol. 3 (Seventh Wave)
 2003 — Pure Romance (Seventh Wave)
 2004 — Live [Blue Moon] (Blue Moon)
 2005 — Silver Ship (Seventh Wave)
 2007 — The Very Best of Suzanne Ciani (Special Asian Edition)

Видео 

 Natura Poetica
 в 1997 г. на VHS (Image Entertainment)
 в 2001 г. на DVD (Image Entertainment)
 в 2008 г. на DVD (Seventh Wave)

 Suzanne Ciani and The Wave: LIVE!
 в 1997 г. на VHS (Seventh Wave)
 в 2002 г. на DVD (Seventh Wave)

 The Artist's Profile Suzanne Ciani
 в 1998 г. на VHS (Ecliptic и Seventh Wave)

 Galapagos: A Musical Odyssey
 в 2008 г. на DVD (Musica International)

Книги 

 1991 — New Age Piano (Hal Leonard Corporation)
 1995 — Dream Songs (Hal Leonard Corporation)
 1999 — Turning (Hal Leonard Corporation)
 2007 — The Best of Suzanne Ciani (Hal Leonard Corporation)

Примечания

Ссылки 

 Сергей Козловский, Александр Петров Интервью 
 American Dreamer Suzanne Ciani на сайте «Sound On Sound» 
Автобиография (A Life in Waves)

Выпускники Академии Тайер
Музыка нью-эйдж
Музыканты в стиле нью-эйдж